

Patronyme 

 Alfred Owen Crozier (1863-1939), avocat et essayiste américain ;
 Antoine Crozier (1850-1916), prêtre catholique français ;
 Eric Crozier (1914-1994), auteur et scénariste britannique ;
 Francis Crozier (1796-1848 ?), explorateur britannique ;
 Georges Crozier (1882-1944), footballeur international français ;
 Lief Newry Fitzroy Crozier (1846-1901), officier de la police montée canadienne ;
 Lizzie Crozier French (1851-1926), féministe américaine ;
 Michel Crozier (1922-2013), sociologue français ;
 Noël Crozier (né en 1947), routier et pilote automobile français ;
 Roger Crozier (1942-1996), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Trophée Roger-Crozier ;
 Trevor Crozier (?-1995), auteur-compositeur-interprète britannique ;

Toponyme 

 Crozier, census-designated place du comté de Mohave dans l'état d'Arizona ;
 l'île Crozier, située dans le détroit de Nares, au Groenland ;
 le cap Crozier, le point le plus à l'est de l'île de Ross, dans l'Antarctique ;
 le Mont Crozier, sommet de l'archipel des Kerguelen, sur la péninsule Courbet de Grande Terre.
 Le Crozier, un cratère lunaire nommé en l'honneur de Francis Crozier.

Autre 
 Crosse épiscopale